IIN est un sigle qui peut désigner :
 Institut industriel du Nord, un établissement supérieur français de recherche et de formation d'ingénieurs ;
 Instituto Interamericano del Niño (en français, Institut américain de l'enfance), une organisation chargée de promouvoir le bien-être de la maternité et de l'enfance dans les pays américains.